Polischtschuk (, , ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Polischtschuk (* 1979), kasachischer Eishockeystürmer
 Ljubow Grigorjewna Polischtschuk (1949–2006), russische Schauspielerin
 Maxym Polischtschuk (* 1984), ukrainischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Michail Michailowitsch Polischtschuk (* 1989), russischer Schwimmer 
 Mykola Polischtschuk (* 1944), ukrainischer Mediziner und Politiker
 Pawel Witaljewitsch Polischtschuk (* 1968), russischer Kommunalpolitiker
 Walerjan Polischtschuk (1897–1937), ukrainischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizist